Hellriegel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Jürgen Hellriegel (1917–1944), deutscher Marineoffizier 
 Hermann Hellriegel (1831–1895), deutscher Agrikulturchemiker
 Klaus-Peter Hellriegel (* 1939), deutscher Internist und Onkologe
 Ludwig Hellriegel (1932–2011), deutscher katholischer Priester und Kirchenhistoriker
 Thomas Hellriegel (* 1971), deutscher Triathlet

Siehe auch:
 Höllriegel